Neuf comtés des États-Unis portent le nom de comté de Brown () :
 le Comté de Brown, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
 le comté de Brown, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Brown, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Brown, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Brown, situé dans l'État du Minnesota ;
 le comté de Brown, situé dans l'État du Nebraska ;
 le comté de Brown, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Brown, situé dans l'État du Texas ;
 le comté de Brown, situé dans l'État du Wisconsin.